Дангаринский район

 Дангаринский район (Таджикистан)
 Дангаринский район (Узбекистан)